KL Lublin – były, nazistowski, niemiecki obóz koncentracyjny na peryferiach Lublina, zwany potocznie Majdankiem.

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 33, w tym 2 podstawowe
 Majdanek – część miasta Lublin
 Majdanek – część miasta Tarnobrzeg

 Województwo lubelskie
 Majdanek – część wsi Bononia w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj
 Majdanek – część wsi Wólka Abramowska w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj
 Majdanek – część wsi Zastawie w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj
 Majdanek – część wsi Rakówka w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol
 Majdanek – część wsi Jedlinki w pow. biłgorajskim, w gminie Potok Górny
 Majdanek – część wsi Plisków w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Majdanek – część wsi Sarniak w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Majdanek – przysiółek kolonii Wólka Kańska-Kolonia w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny
 Majdanek – część wsi Leśniczówka w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Majdanek – część wsi Sajczyce w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Majdanek – wieś w powiecie chełmskim, w gminie Wojsławice
 Majdanek – część wsi Krzemień Pierwszy w pow. janowskim, w gminie Dzwola
 Majdanek – część wsi Wólka Rokicka w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów
 Majdanek – część wsi Ciecierzyn w pow. lubelskim, w gminie Niemce
 Majdanek – część wsi Barki w pow. łęczyckim, w gminie Cyców
 Majdanek – część wsi Majdan Krynicki w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice
 Majdanek – część kolonii Majdan-Sielec w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice
 Majdanek – część wsi Wolica Śniatycka w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada 
 Majdanek – część wsi Zubowice w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada 
 Majdanek – część wsi Nielisz w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Majdanek – część wsi Podhuszczka w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Majdanek – część wsi Lipsko w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Majdanek – wieś w powiecie tomaszowskim,w gminie Tomaszów Lubelski
 Województwo podkarpackie
 Majdanek – część wsi Kulno w pow. leżajskim, w gminie Kuryłówka
 Majdanek – część wsi Książnice w pow.mieleckim, w gminie Mielec
 Majdanek – część wsi Złotniki w pow.mieleckim, w gminie Mielec
 Majdanek – część wsi Zaduszniki w pow.mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Majdanek – część wsi Babicha w pow.mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy
 Majdanek – część wsi Malinie w pow.mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy
 Majdanek – część wsi Tuszów Narodowy w pow.mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy
 Majdanek – część wsi Furmany w pow. tarnobrzeskim, w gmina Gorzyce

Linki zewnętrzne